Фёдор Тимофе́ев:
 Тимофеев, Фёдор Васильевич (1810—1895) — российский офицер, герой Крымской войны.
 Тимофеев, Фёдор Иванович (1923—1981) — Герой Социалистического Труда.